Clooney ist der Familienname folgender Personen:

 Amal Clooney (* 1978), britisch-libanesische Rechtsanwältin
 Francis Xavier Clooney (* 1950), Professor an der Harvard University's Divinity School
 George Clooney (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Produzent und Regisseur
 Nick Clooney (* 1934), US-amerikanischer Journalist, Schauspieler und Fernsehmoderator
 Rosemary Clooney (1928–2002), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:
 Clunie